Parc Victoria, Victoria Park ou Viktoriapark peut signifier :

Parc Victoria, un parc de Berlin-Kreuzberg.
p



Australie-Occidentale 
 , une gare de Perth, la capitle d'Australie-Occidentale
 , une circonscription d'Australie-Occidentale
 Victoria Park, banlieue de Perth

Australie-Méridionale 
 , un parc d'Adelaide, la capitale d'Australie-Méridionale

Nouvelle-Galles du Sud 
 , une aire protégée en Nouvelle-Galles du Sud
 Victoria Park, un parc de Sydney, la capitale de Nouvelle-Galles du Sud
 , un circuit automobile fermé de Sydney

Victoria 
 , une gare de Melbourne
 , un terrain de football de Melbourne

, un parc de Dhaka, la capitale du Bangladesh

, un parc de Hamilton, la capitale des Bermudes



Alberta 
 , parc de Calgary

Île-du-Prince-Édouard 
 Parc Victoria, un parc de Charlottetown

Nouveau-Brunswick 
 , un parc de Moncton

Nouvelle-Écosse 
 , un parc de Halifax
 , un parc de Truro

Ontario 
 , une route de Toronto
 Victoria Park, une station de métro de Toronto
 , un institut collégial de Toronto
 , un parc de Kitchener
 , un parc de London

Québec 
 Parc Victoria, un parc de Québec

Saskatchewan 
 , un parc de Regina

Parc Victoria, un parc de Fort Lauderdale en Floride
 , un parc de Los Angeles en Californie

Parc Victoria, le plus grand parc de Hong Kong

Parc Victoria, un parc d'Ipoh

, un parc d'Auckland
 , un parc de Christchurch

, un parc de Bath
 Victoria Park, un parc d'Aberdeen
 Victoria Park, un parc de Belfast
 , un parc de Burscough
 , un parc de Buckie
 , un parc de Cardiff
 Victoria Park, un parc de Dingwall
 , un parc de Finchley
 , un parc de Glasgow
 , un parc de Hartlepool
 , un parc de Leicester
 Victoria Park, un parc de Leamington Spa
 Parc Victoria, un parc de Londres
 , un district et un parc de Manchester
 , un parc de Newbury
 , un parc de Plymouth
 Victoria Park, un parc de Portsmouth
 , un parc près de Southampton en Angleterre
 , un parc de Southport
 , un parc de Swansea
 Victoria Park, un parc de Swinton
 , un parc de Warrington

Parc Victoria, un parc de Colombo
 Parc Victoria, un parc de Nuwara Eliya

Autres 
 Victoria Park, ancien nom du  de 1934 à 1935
 , un cheval canadien

Homonymie de toponyme